Александр Сергеевич Мачильский (1 октября 1935 — 13 ноября 2012) — советский и российский кинооператор.

Биография 
Александр Мачильский родился 1 октября 1935 года. В 1958 году окончил Ленинградский институт киноинженеров. Учился на операторском факультете ВГИКа. Работал инженером-конструктором, а затем главой производства на Ялтинской киностудии.  

В 1974 году снял первый выпуск детского юмористического киножурнала «Ералаш», а с 1996 года был оператором всех выпусков «Ералаша». Снял около 180 сюжетов. 

Работал на немецком, английском и шведском телевидении. Был кинооператором киностудии имени Горького. Среди наиболее известных операторских работ фильмы «Принцесса на горошине», «Без права на провал», «Танцы на крыше».  

Умер 13 ноября 2012 года в Москве в Боткинской больнице.

Семья 
 Сын — кинооператор Сергей Александрович Мачильский (р. 1961).

Фильмография

Режиссёр 
 — — Мумия в наколках

Оператор 
  — Огненное детство
  — Принцесса на горошине
  — Садись рядом, Мишка!
  — Ветер странствий
  — Хлеб, золото, наган
  — Опасные пустяки
  — Без права на провал
  — Танцы на крыше
  — Публикация
  — Семья вурдалаков
  — Шоу-бой
 — — Мумия в наколках
  — Помолитесь обо мне (документальный)
  — Разыскивается опасный преступник
  — Девятого мая...

Примечания

Ссылки 
 Aleksandr Machilsky — IMDb.

Персоналии:Ялтинская киностудия
Персоналии:Киностудия имени М. Горького